Morro do Cruzeiro é uma formação rochosa em Valença, no Rio de Janeiro. Seu topo com 800 metros de altitude, assemelha-se ao Pão de Açúcar, e está localizado no Parque Estadual da Serra da Concórdia. Em seu topo, um cruzeiro datado de 1803, época em que foi celebrada a primeira missa no local. Do alto, avista-se o Pico da Torre de TV e grande parte da área rural do município. O morro atrai diversos turistas, que percorrem as trilhas do Parque para chegarem até ele, que possui uma vista exuberante.

Geografia de Valença (Rio de Janeiro)
Cruzeiro